Northamptonshire League 1897–98 var den tredje sæson af den engelske fodboldliga Northamptonshire League, som i dag hedder United Counties League. Ligaen havde deltagelse af 17 hold fordelt på to divisioner, der hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Division 1 blev vundet af Kettering FC Reserves, som dermed vandt ligaen for anden sæson i træk og anden gang i alt.

Resultater

Division 1

Division 2

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - Northamptonshire League - 1895-1934  
 RSSSF - England - Lower Level Leagues - Lists of Champions - United Counties League 

Sæsoner i United Counties League
Fodbold i 1897
Fodbold i 1898